Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1987/88. godine. I šezdeseta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Prvak je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju šesnaestu titulu prvaka.

Liga 

Najbolji strelac: Duško Milinković (Rad) - 16 golova.

Prvak 
 CRVENA ZVEZDA (trener: Velibor Vasović):

igrači (utakmica/golova):
 Žarko Đurović (34/5)
 Goran Milojević (33/3)
 Bora Cvetković (32/9)
 Slobodan Marović (30/1)
 Miodrag Krivokapić (30/0)
 Dragan "Piksi" Stojković (28/15)
 Dragiša Binić (27/13)
 Slavko Radovanović (25/5)
 Robert Prosinečki (23/4)
 Goran Jurić (23/0)
 Stevan Stojanović (23/0) -golman-
 Dejan Joksimović (17/3)
 Zlatko Krdžević (17/0)
 Dragić Komadina (16/1)
 Husref Musemić (15/4)
 Dragan Punišić (11/1)
 Branko Davidović (11/0)
 Refik Šabanadžović (10/1)
 Jovica Nikolić (10/0)
 Mitar Mrkela (5/0)
 Vladan Lukić (2/1)
 Slavoljub Janković (2/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1987/88. у југословенском фудбалу